Думная — многозначный термин:

 Думная — гора в городе Полевской Свердловской области.
 Думная — название Думской улицы в Санкт-Петербурге до 1836 года.
 Думная, Наталья Николаевна — советский и российский учёный, экономист.